hrabstwo Pendleton (ang. Pendleton County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Pendleton (ang. Pendleton County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia